Edmée – ipocoristico francese femminile del nome proprio di persona Edmondo
1341 Edmée – asteroide della fascia principale